Multiplikativ kan syfta på:

Språk
 Multiplikativ (kasus) – ett grammatiskt kasus

Matematik
 Multiplikativ funktion – en aritmetisk funktion inom talteorin
 Multiplikativ grupp – de nollskilda elementen i en kropp tillsammans med operationen multiplikation
 Multiplikativ identitet
 Multiplikativ invers – 
 Multiplikativ ordning – 
 Multiplikativ partition
 Multiplikativ talteori – en delgren av analytisk talteori som behandlar primtal, faktorisering och delare

Se även
 Multiplikation – ett av de grundläggande räknesätten